Илья́ Васи́льевич Кире́евский — русский технолог.

Им опубликованы:
 «Современное состояние заводских производств»:
 Том I: «Промышленность содовых соединений» (СПб., 1874);
 том II: «Промышленность калиевых соединений» (СПб, 1875)
 и «Флора наших среднеазиатских владений» (СПб., 1874).

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Инженеры Российской империи